Bacquin peut faire référence à : 

 Jean-Marc Bacquin (né en 1964), skieur acrobatique français.
 Louis Bacquin (1820-1862), homme politique belge.

 Parc des Carrières Bacquin, un parc public situé dans la ville de Dijon.

Homonymie de patronyme